El término Gotti puede hacer referencia a:

John Gotti, jefe mafioso estadounidense.
John A. Gotti, hijo de John Gotti y jefe mafioso.
Gotti, película estadounidense de 1996.
Gotti, película estadounidense de 2017.